Кубок Прагобанка 1995 — міжнародний хокейний турнір у Чехії, проходив 31 серпня — 3 вересня 1995 року у Зліні.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі гравці турніру

Команда усіх зірок

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 «Кубок Прагобанка» на yandex 
 Архів 1994-2011 на swehockey  
 Архів 

Чеські хокейні ігри
1995 у хокеї з шайбою
Хокей у Чехії
1995 у Чехії
Серпень 1995
Вересень 1995